Yozuke Nozawa (Shizuoka, 9 de novembro de 1979) é um futebolista profissional japônes, goleiro, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei